Onderdistrict in Indonesië
 Kundur (Karimun), een onderdistrict van het regentschap Karimun in de provincie Riouwarchipel
 Noord-Kundur, een onderdistrict van het regentschap Karimun in de provincie Riouwarchipel
 West-Kundur, een onderdistrict van het regentschap Karimun in de provincie Riouwarchipel
Plaats in Indonesië
 Kundur (Tebing Tinggi Barat), een plaats in het regentschap Kepulauan Meranti in de provincie Riau
 Kundur (Kundur Barat), een plaats in het regentschap Karimun in de provincie Riouwarchipel
Plaats elders
 Kundur (Amoer), Amoer oblast, Rusland